«Учитель фехтования» () — роман Артуро Переса-Реверте, вышедший в 1988 году. Второй по счету роман Артуро Переса-Реверте, но изданный первым. Это тонко стилизованный исторический роман. Автор описывает жизнь в Испании XIX века, в её традициях и истории.

Сюжет  
В предреволюционной Испании 1866 года живёт старик, преподаватель фехтования, отчаянно пытающийся сохранить честь и достоинство, удержаться в стороне от политических дрязг, не нарушить спокойного течения своей жизни. 
Ему это удается до тех пор, пока на пороге его дома не появляется загадочная ученица. Главный герой переживает любовь «внутри себя», не демонстрируя её, из опасения навредить и себе, и своей ученице. В то же время учитель оказывается втянутым в политическую интригу, выступая в роли жертвы, которую заманили в капкан. 
И выход из этой интриги по-настоящему страшен.

Экранизация 
В 1992 году роман был экранизирован режиссёром Педро Олеа под названием «Мастер шпаги» (; другое название — «Учитель фехтования»). Фильм был номинирован в восьми категориях на премию «Гойя», из которых получил три.

Ссылки 
Страница романа на официальном сайте писателя 

Романы Артуро Переса-Реверте
Романы 1988 года